Kalač ist der Familienname folgender Personen:

 Ernes Erko Kalač (* 1964), deutsch-montenegrinischer Karateka, Kickboxer und Karate-Trainer
 Sejo Kalač (* 1964), montenegrinischer Sänger